Karafuto – japońska nazwa wyspy Sachalin
 Karafuto – dawna japońska prefektura w południowej części wyspy Sachalin